16, nombre ;
 Le Conseil des Seize, ou « les Seize », conseil de bourgeois ligueurs parisiens de 1587 à 1591.